Епископальная канцелярия (, первоначально ) — резиденция канцелярии князей-епископов и епископов Оснабрюкских. Здание, построенное в городе Оснабрюк в период с 1782 по 1785 год, является примером стиля классицизм; после секуляризации оно служило одним из корпусов для местной администрации, пока епархия не выкупила его в 1896 году. Канцелярия внесена в список архитектурных памятников.

Примечания

См. также 
 Собор Святого Петра
 Ратуша Оснабрюка
 Дворец Оснабрюк
 Кунстхалле Оснабрюка
 Музей земли Нижняя Саксония

Литература 
 Heinrich Siebern, Erich Fink (Bearb.): Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover, IV. Regierungsbezirk Osnabrück, 1. und 2. Stadt Osnabrück. Hannover 1907; Neudruck Kunstdenkmälerinventare Niedersachsens, Band 39. H. Th. Wenner, Osnabrück 1978, S. 247—252, ISBN 3-87898-133-3.
 Hans-Herbert Möller (Hrsg.), Christian Kämmerer (Bearb.): Baudenkmale in Niedersachsen, Band 32,Stadt Osnabrück. Braunschweig/Wiesbaden 1986, S. 65-66 ISBN 3-528-06209-6.
 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt — Institut Denkmalpflege: Verzeichnis der Baudenkmale gem. § 4 (NDSchG), Stadt Osnabrück, Stand: 15. 07.1986, S. 4 (Beilage der Baudenkmale in Niedersachsen).

Ссылки 
 

Здания и сооружения, заложенные в 1782 году
Здания и сооружения, построенные в 1785 году
Появились в 1785 году в Германии
Дворцы Нижней Саксонии
Здания и сооружения Оснабрюка
Канцелярии